Шмырёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Шмырёв, Владимир Иванович (род. 1939) — советский и российский врач-невролог.
 Шмырёв, Минай Филиппович (1891—1964) — Герой Советского Союза.
 Шмырёв, Максим Витальевич (род. 1971) — российский спортсмен, игрок в настольный теннис.
 Шмырёв, Пётр Спиридонович (1919—2009) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, руководитель радиотехнической разведки.
 Шмырёв, Ростислав Минаевич (1937—1995) — советский и белорусский актёр театра и кино, сценарист.